The Avengers pueden hacer referencia a:

Cine
The Avengers, película de 2012, escrita y dirigida por Joss Whedon.
Avengers: Age of Ultron, película de 2015, secuela de la anterior, escrita y dirigida por Joss Whedon.
Avengers: Infinity War, película de 2018, secuela de las anteriores y dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo]].
Avengers: Endgame, película de 2019, secuela de las anteriores y dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo.

Televisión
The Avengers: Earth's Mightiest Heroes, serie de televisión de Marvel comics emitida entre 2010 y 2013.

Miscelánea
The Avengers (Original Motion Picture Soundtrack), banda sonora de la película de 2012.